Anna d'Habsburg (1280-1327), filla gran de l'emperador Albert I d'Àustria (Habsburg)
 Anna d'Àustria (1318–1343), filla de Frederic I d'Habsburg, casada amb Enric XV de Baviera
 Anna d'Àustria (duquessa de Baviera) o Anna d'Habsburg-Jagellón (1528–1590), duquessa d'Àustria, filla de l'emperador Ferran I i d'Anna d'Hongria
 Anna d'Àustria (reina d'Espanya) (Cigales, Espanya, 1549 - Badajoz, 1580), princesa imperial, arxiduquessa d'Àustria, princesa d'Hongria i de Bohèmia, reina consort de Castella i Aragó (1570-1580) i de Portugal (1580)
 Maria Anna de Baviera (arxiduquessa d'Àustria) o Maria Anna de Wittelsbach-Habsburg. filla d'Albert V de Baviera i d'Anna d'Àustria (1528-1590) i neta de Ferran I d'Habsburg.
 Anna d'Habsburg (reina de Polònia i Suècia) (1573-1598), esposa de Segimon III Vasa.
 Anna d'Àustria (emperadriu) o Anna d'Habsburg-Gonzaga o Anna del Tirol (Insbruck, 4 d'octubre de 1585 – Viena, 14/15 de desembre de 1618), filla de Ferran II d'Habsburg casada amb el seu cosí Maties I (1585-1618), arxiduquessa d'Àustria i emperadriu.
 Anna d'Àustria i Àustria-Estíria o Anna d'Espanya (Valladolid, 1601 - París, 1666), infanta de la corona dels regnes d'Espanya i reina consort i regent (1643 - 1651) de França, germana de Felip IV d'Espanya, esposa de Lluís XIII i mare de Lluís XIV.
 Maria Anna d'Àustria i Àustria-Estíria, o Marianna d'Espanya (1606-1646), esposa de l'emperador Ferran III d'Habsburg i filla del rei Felip III d'Espanya.
 Maria Anna d'Habsburg (1610-1665), filla de Ferran II d'Habsburg.
 Maria Anna d'Àustria (muller de Felip IV) (1634-1696), reina d'Espanya, consort de Felip IV i mare de Carles II.